Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute du 8 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Terry Holladay.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1980
Tokyo
Sport au Japon en 1980
Tennis en septembre 1980